Викто́рия Бара́нова: 
 Баранова, Виктория Алексеевна (род. 1990) — российская трековая велогонщица.
 Баранова, Виктория Генриховна (род. 1960) — советская шахматистка, тренер по шахматам.